Die Esiliiga 1996/97 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten zunächst jeweils zweimal gegeneinander. Im Anschluss spielten die vier besten Teams mit den beiden letzten Mannschaften der Meistriliiga um zwei Startplätze für die folgende Meistriliiga-Saison aus.

Die Teams auf den Plätzen 5 bis 8 der regulären Saison spielten mit vier Drittligisten um vier Plätze in der Esiliiga der folgenden Spielzeit. Die vier letzten Vereine spielten anschließend in der II Liiga.

Vereine 

Pärnu JK war aus der Meistriliiga abgestiegen. Aus der II Liiga kamen JK Kalev Sillamäe und Olümpia Maardu.

Reguläre Saison

Aufstiegsrunde 
Die vier besten Teams der ersten Runde spielten mit den beiden Tabellenletzten der Meistriliiga zwei Startplätze für die Saison 1997/98 aus.

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen 1, 5, 7 und 8 spielten mit den vier Drittligisten JK Merkuur Tartu, JK Dokker Tallinn, Eliit Kohta-Järve und JK Tartu um vier Startplätze für die folgende Esiliiga-Saison.

Weblinks 
 Tabelle auf rsssf.com

1996/97
Fußballsaison 1996/97